Skärmarbrink kan syfta på:

 Skärmarbrinks gård – ett äldre bostadshus i stadsdelen Johanneshov i Söderort inom Stockholms kommun
 Skärmarbrink – ett informellt område i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Johanneshov i Söderort inom Stockholms kommun
Skärmarbrink (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation inom Stockholms tunnelbana belägen i stadsdelen Johanneshov